Protasi  – in linguistica, parte del periodo ipotetico che illustra la condizione
Protasi  – parte introduttiva dei poemi (in particolare quelli greci classici)
Protasi  – premessa del sillogismo